Vieri is een Italiaanse achternaam en kan verwijzen naar:

Lido Vieri (1939), een voormalig Italiaans voetballer 
Roberto Vieri (1946), een voormalig Italiaans voetballer
Christian Vieri (1973), een voormalig Italiaans-Australisch voetballer, zoon van Roberto
Massimiliano Vieri (1978), een Italiaans-Australisch voetballer, zoon van Roberto

Italiaanse achternaam